Зайцев, Владимир:
 Зайцев, Владимир Александрович (1899—1955) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Зайцев, Владимир Дмитриевич (род. 1989) — российский пловец в ластах.
 Зайцев, Владимир Иванович (род. 1958) — советский и российский актёр.
 Зайцев, Владимир Ильич (1939 – 2014) — советский и российский театральный режиссер, актёр.
 Зайцев, Владимир Михайлович (род. 1954) — советский и белорусский географ.
 
 Зайцев, Владимир Петрович (1923—1995) — токарь-расточник, Герой Социалистического Труда.